Матюшев — фамилия; имеет женскую форму Матюшева.
 Матюшев, Алексей Дмитриевич (1916—1943) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Матюшев, Анатолий Иванович — первый председатель Братского горисполкома, советский и партийный работник регионального уровня.
 См. также 
 Матюши 
 Матюшенко